Художественно-краеведческий музей им. В.А. Жуковского, Тульская область, Белёв — районный музей истории и природы края, создан при участии сына поэта Василия Жуковского, уроженца края.
 Мемориальный дом-музей Н. Е. Жуковского усадьба, в селе Орехово Владимирской области — посвящен ученому-механику Николаю Егоровичу Жуковскому.
 Научно-мемориальный музей профессора Н. Е. Жуковского в г. Москва
 Музеи города Жуковский — см. Жуковский (город)